La avenida Nove de Julho (en español: avenida Nueve de Julio) es una arteria de la ciudad de São Paulo, que se caracteriza por su función de eje radial en la estructura vial del municipio, por conectar el centro con la avenida Paulista, la Marginal Pinheiros y la zona sur de la ciudad. El nombre de la avenida remite a una fecha relevante en la historia de São Paulo: fue el primer día de la Revolución Constitucionalista de 1932. La avenida Nove de Julho pasa aproximadamente treinta metros por debajo de la avenida Paulista, por medio del Túnel 9 de Julho.

Véase también 
 9 de julio
 Avenida Paulista
 Túnel 9 de Julho

Avenidas de la ciudad de São Paulo